Ronda (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
 Ronda (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Ronda (Spanje), een stad in de Spaanse provincie Málaga
 Taifa van Ronda, een voormalig emiraat in Al-Andalus (Spanje)
 Rondo (eiland) of Ronda, een eiland in Sabang (Atjeh, Sumatra, Indonesië)